ILN, sigle de trois lettres, peut signifier :
 Inscriptions latines de Gaule narbonnaise ;
Internal Library Number, un numéro de bibliothèque attribué par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
 International Logistics Network, une plate-forme de logistique internationale ;
 International Lunar Network un projet de sonde lunaire ;
 immeuble à loyer normal, un logement dont l'accès n'est pas soumis à des plafonds de ressources comme une habitation à loyer modéré.

ILN est un code qui peut signifier :
 Inter-Aviation, une compagnie aérienne sud-africaine, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code